Station London Road (Brighton), een spoorwegstation van National Rail in Brighton, Brighton and Hove in Engeland
 Station London Road (Guildford), een spoorwegstation van National Rail in Guildford in Engeland